Владимир Тренин:
 Тренин, Владимир Владимирович (1904—1941) — советский литературовед и критик.
 Тренин, Владимир Михайлович (1926—2006) — советский боксёр и тренер по боксу, заслуженный тренер СССР (1964).